Пурпур:

 Пурпур — краситель различных оттенков от багряного до пурпурно-фиолетового цвета.
 Пурпур — финифть, один из цветов в геральдике.

Фамилия 
 Пурпур, Андрей Яковлевич — русский военный деятель, генерал-поручик, директор Сухопутного Шляхетского Корпуса.
 Пурпур, Владимир Андреевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 620 (304); 14 апреля 1789.